Иван Стринич (; ) — хорватский футболист. Выступал за сборную Хорватии. Участник чемпионата мира 2018 года, чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.

Клубная карьера 
Стринич подписал четырёхлетний контракт с «Днепром» 27 января 2011 года. По некоторым данным, сумма трансфера составила 4 миллиона евро. В футболке «Днепра» Иван дебютировал 6 марта 2011 года в матче чемпионата Украины против «Таврии» (2:2), в нём же забил и свой первый гол за клуб ударом с 30-и метров. 20 марта в принципиальном противостоянии с киевским «Динамо» принёс победу своей команде, забив единственный гол.

27 мая 2018 года Иван объявил о подписании контракта с итальянским «Миланом». 18 августа 2018 года вынужденно приостановил карьеру из-за проблем с сердцем. Врачи диагностировали у хорвата начальную гипертрофию сердечной мышцы во время медосмотра, проводимого каждые полгода в обязательном порядке для всех футболистов-профессионалов в Италии. 26 августа 2019 года «Милан» расторг контракт с игроком.

Выступления за сборную 
Выступал за юношеские сборные Хорватии до 17 и до 19 лет, а также за молодёжную сборную до 21 года.

Из-за травмы, полученной непосредственно перед финальной стадией чемпионата мира 2014 года, не попал в окончательную заявку сборной Хорватии на турнир.

На чемпионате мира 2018 года Стринич принял участие в шести матчах своей команды, в том числе в финальном матче со сборной Франции. Хорватская сборная проиграла со счётом 2:4 и стала серебряным призёром чемпионата мира.

Достижения 
Сборная Хорватии
 Вице-чемпион мира: 2018

«Хайдук» Сплит
 Обладатель Кубка Хорватии: 2009/10

Личные
 Орден Князя Бранимира: 2018

Статистика

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Хрватски Драговоляц»
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Милан»